Jianyang Diqu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jianyang Shi (härad i Kina, Fujian), 
 Jianyang Diqu (prefektur i Kina), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar